Il rito (Riten) – film per la TV del 1969 diretto da Ingmar Bergman
Il rito. Storia vera di un esorcista di oggi – libro del 2009 di Matt Baglio
Il rito (The Rite) – film del 2011 diretto da Mikael Håfström